Город невест:

 Город невест — неофициальное название города Иваново.
 Город невест — фильм, СССР, 1985.